Желудков — русская фамилия.

Известные носители 
Желудков, Сергей Алексеевич (1909—1984) — православный священник, публицист, диссидент
 Желудков, Юрий Владимирович (род. 1959) — советский футболист, российский тренер.